Давид Моисеевич Каушанский (, при рождении Ду́вид-Янкель Мойшевич Каушанский; 15 (28) марта 1893, Кишинёв — 8 августа 1968, Кишинёв) — немецкий, румынский и советский правовед, доктор юридических наук, профессор.

Биография 
Родился 15 марта (по старому стилю) 1893 года в Кишинёве, в семье купеческого сына Мойше Элевича Каушанского (1867—?) и Рейзи Каушанской. Окончил гимназию в Кишинёве, затем получил филологическое и юридическое образование в Черновицком университете (1919—1920), Базельском (1920—1921) и Гейдельбергском (1921—1922) университетах (окончил последний со степенью доктора римского и гражданского права по теме «Сравнительное изложение права внебрачного ребенка по современному праву»). Стажировался в университетах Берлина и Фрейбурга. С 1922 года — доцент Гейдельбергского университета, с 1924 года — доцент в Берлинском университете.

С 1931 года — профессор Парижского университета, с 1934 по 1940 год — профессор кафедры гражданского и международного права Бухарестского университета. В 1936 году в Бухаресте женился на Эле Ворожильцевой (в девичестве Зелингер). С присоединением Бессарабии к СССР в 1940 году вернулся в Кишинёв и был назначен одновременно профессором Кишинёвской консерватории, педагогического института и института иностранных языков (преподавал немецкий язык). Вошёл в состав кодификационной комиссии Наркомата юстиции Молдавской ССР.

С началом войны был эвакуирован с педагогическим институтом в Чимкент, где работал учителем средней школы, а с 1943 года — преподавателем Алма-Атинского государственного юридического института. С 1945 года — профессор по кафедре государственного права. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

В 1947 году — первый заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ростовского государственного университета. Уволен во время кампании по борьбе с космополитизмом (1948).

Опубликовал ряд работ в области гражданского и международного права, истории юриспруденции, а также в области филологии. На русском языке в 1930-е годы публиковался в журнале «Закон и Суд: Вестник Русского юридического общества» (Рига), сотрудничал в журнале «Judische Familien Forschung». Среди публикаций — обзоры по истории и современному правовому положению в мусульманских странах, в СССР, Румынии, на Балканах, по правовым аспектам в старославянских и древнееврейских источниках.

Умер 8 августа 1968 года, похоронен на еврейском кладбище в Кишинёве .

Монографии 
 Evolution des Sovietrussischen Eherechts. Die Ehe im Gesetz und in der Gerichtspraxis. Berlin: Marcus Verlag, 1931.
 Evolution Des Sowjetrussischen Familienrechts. Berlin—Köln: Marcus Verlag, 1931.

Примечания

Литература 
 Краковский К. П. Каушанский Давид Моисеевич (март 1893 — после 1950) — профессор, исследователь проблем правовой науки / К. П. Краковский // Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь биография. Том 2: (1917—1964 гг.) / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»; Отв. ред. В. М. Сырых. — М.: РАП, 2011. — С. 336—337.
 

Родившиеся в Бессарабии
Юристы СССР
Юристы Румынии
Юристы Германии
Правоведы СССР
Правоведы Германии
Педагоги Молдавии
Юристы Молдавии
Выпускники Базельского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Бухарестского университета
Преподаватели Парижского университета
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу
Преподаватели Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ
Преподаватели Ростовского государственного университета
Преподаватели Алма-Атинского юридического института (до 1954)
Доктора юридических наук
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»